3-й выпуск Арктической гонки Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам северной Норвегии, расположенным за северным полярным кругом.Гонка состояла из 4 этапов и проводилась с 13 по 16 августа 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015 (категория 2.HC).

Победителем гонки стал эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ из .

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 7 команд мирового тура. Также были приглашены 9 профессиональных континентальных команды и 6 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 6 велогонщиков. На старт соревнования вышли 130 спортсменов из 132 заявленных. Прошлогодний победитель, нидерландец Стивен Крёйсвейк и его команда , в гонке не участвовали.

Фавориты 
С точки зрения борьбы за генеральную классификацию решающим должен был стать третий этап с горным финишем в Молсэльве. Фаворитами этого этапа считались горняки, такие как Рейн Таарамяэ (Astana Pro Team), Луис Мейнтджес (), Ильнур Закарин ().

Победу на других этапах должны были разыграть спринтеры, из которых фаворитами были норвежцы Александр Кристофф () и Эдвальд Боассон Хаген (). Конкуренцию им могли составить Бриан Кокар (), Сэм Беннетт (), Никколо Бонифацио и Давиде Чимолай (оба ).

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4 
На последнем категорийном подъёме гонки, за 6 км до финиша, Сильван Дилье (), Ильнур Закарин () и Рейн Таарамяэ () сумели оторваться от остатков просеявшегося пелотона и втроем доехать до финиша. В розыгрыше этапа сильнейшим оказался швейцарец из BMC. Эти же три гонщика сформировали итоговую генеральную классификацию, победителем которой стал Таарамяэ, а Дилье и Закарин заняли соответственно 2-е и 3-е места.

Лидеры классификаций 
На Арктической гонке Норвегии 2015 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался синей майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на этапа: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер очковой классификации носил зелёную майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции на промежуточных финишах.

Красная майка присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины подъёмов, которых на гонке насчитывалось 14, в первой тройке: 4 очка за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье.

Лидер молодежной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 25-ти лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиция команд определялась по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Дополнительно, после каждого этапа вручался приз самому агрессивному гонщику, который по мнению жюри гонки во главе с директором гонки, был самым атакующим и активным, проявил упорство и мастерство. На следующий этап ему присуждался красный номер.

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания

Источники
 

Арктическая гонка Норвегии
Европейский тур 2015
Спорт в Норвегии в 2015 году